Pirklbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Pirklbauer (* 1954), österreichischer Komponist und Pianist
 Heide Pirklbauer-Voitl (* 1942), österreichische Malerin, Grafikerin und Schriftstellerin